Gastó de Montcada i de Lloria (1346- 1395/1397), primer baró de Llagostera (1375)
 Gastó de Montcada (bisbe de Girona) 
 Gastó de Montcada o Gastó I de Foix (1288 - Maubuisson, Aquitània, 1315), baró de Castellví de Rosanes, Montcada, Vic, Muntanyola i Vacarisses, comte de Foix i vescomte de Bearn, Marsan i Castellbò (1302-15) i cosenyor d'Andorra (1309-15)
 Gastó de Montcada o Gastó VI de Bearn (1172-1215), baró de Montcada i comte de Bigorra
 Gastó VII de Montcada i de Bearn (~1220-1290), Vescomte de Bearn, Auloron, Brulhès i Gabardà, de Montcada, Vic, Muntanyola i Vacarisses, i senyor de la baronia de Castellví de Rosanes (1228-1290)